Карл-Маркс-Штадт может означать:

Топонимы 
 Карл-Маркс-Штадт — название немецкого города Хемница с 1953 по 1990 год. 
 Карл-Маркс-Штадт — округ в Германской Демократической Республике.

Спорт 
 «Карл-Маркс-Штадт» — футбольный клуб из города Карл-Маркс-Штадта (ГДР).